Här nedan följer en tabell med räkneorden 0-10 på olika språk.

Noter
 Persiska och arabiska skrivs egentligen med arabiska skrivtecken, som här har transkriberats.
 Detta är endast de japanska räkneorden  för talen, men i japanska måste man alltid använda ett måttord (eller räknemarkör) tillsammans med räkneordet. Precis som man på svenska kan säga ”ett ark papper”, ”en kopp kaffe”, lägger japanskan till olika räknemarkörer beroende på vad det är man räknar (våningar, avlånga ting, runda ting, människor, etc.) Skillnaden är att man aldrig kan utesluta dem på japanska. Det är också vanligt att man struntar i att uttala avslutande korta -i eller -u. På samma sätt som vi ibland uttalar tjugoett som tjuett, uttalar japanerna ibland ichi som ich.
 Zulu har ett ljud som saknas i svenska språket: "implosivt b", ett smackande ljud, där luften utan inandning går in  i munhålan i stället för ut så som vid ett "svenskt" b. Det markeras här med tecknet б.
 "Koreanska" har två olika sätt att räkna på, men här visar vi bara det första.

Referenser

Listor med anknytning till språk
Listor med anknytning till matematik
Räkneord